Il doppio maschile  del torneo di tennis Heineken Trophy 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e Jan Siemerink insieme a  Ellis Ferreira con David Rikl sono arrivati in finale, che non si è disputata per pioggia.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Daniel Nestor (semifinali)
 Ellis Ferreira /  David Rikl (finale)

 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (semifinali)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Trophy 1999
ATP Tour 1999